Turniej kobiet w curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbywa się między 10 a 20 lutego 2022 na lodowisku przygotowanym w Pływalni Olimpijskiej. W turnieju bierze udział 10 reprezentacji, łącznie 50 zawodniczek. Tytułów mistrzowskich z 2018 bronią Szwedki.

Drużyny rozrywają rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansują cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizować będzie 1. przeciwko 4. oraz 2. przeciwko 3. drużynie. Zwycięzcy tych spotkań zmierzą się w finale, przegrane ekipy walczyć będą o brązowe medale.



Kwalifikacje

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
10 lutego 2022; 9:05

Sesja 2. 
10 lutego 2022; 20:05

Sesja 3. 
11 lutego 2022; 14:05

Sesja 4. 
12 lutego 2022; 9:05

Sesja 5. 
12 lutego 2022; 20:05

Sesja 6. 
13 lutego 2022; 14:05

Sesja 7. 
14 lutego 2022; 9:05

Sesja 8. 
14 lutego 2022; 20:05

Sesja 9. 
15 lutego 2022; 14:05

Sesja 10. 
16 lutego 2022; 9:05

Sesja 11. 
16 lutego 2022; 20:05

Sesja 12. 
17 lutego 2022; 14:05

Play-off

Półfinały 
18 lutego 2022; 20:05

Mecz o 3. miejsce 
19 lutego 2022; 20:05

Finał 
20 lutego 2022; 9:05

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Bibliografia 
 Serwis olimpijski Światowej Federacji Curlingu
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022